Groll ist:

 ein lange anhaltender Zorn
 der alte Name der Festung Groenlo in den Niederlanden
 Groll (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Einzelhof in der Fraktion Gritzen, Gemeinde St. Veit in Defereggen, Tirol, Österreich

Groll ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Groll (* 1974), deutscher Filmkomponist
 Edgar Groll (1874–1949), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Emil Groll (1904–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Elisabeth Groll (* 1987), deutsche Naturbahnrodlerin
 Florentin Groll (* 1945), österreichischer Schauspieler
 Florian Groll (1892–1964), österreichischer Politiker (WdU, FPÖ), Landesrat und Landtagsabgeordneter
 Franz Groll (* 1943), ehem. Manager bei IBM und Politiker
 Gunter Groll (1914–1982), deutscher Filmkritiker, Filmtheoretiker und Autor
 Hannes Groll (* 1984), deutscher Naturbahnrodler
 Hans Groll (1909–1975), österreichischer Sportwissenschaftler und Sportpädagoge
 Hermann Groll (1888–1947), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Horst Groll (1924–2017), deutscher Hochschullehrer für Mikrowellentechnik
 Ina Groll (* 1985), deutsche Pornodarstellerin, siehe Kitty Blair
 Inge Groll (* 1946), deutsche Schauspielerin
 Jacob Groll (* 1979), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Joseph Groll (1813–1887), bayerischer Braumeister
 Klaus Michael Groll (* 1945), Jurist, Vorsitzender des Deutschen Forum für Erbrecht
 Ludwig Groll, österreichischer, nationalsozialistischer Politiker
 Max Groll (1876–1916), deutscher Geograph und Kartograf
 Maximilian von Groll (1845–1912), württembergischer Generalmajor
 Melanie Groll (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Otto Groll (* 1935), deutscher Musikdirektor, Chordirektor und Komponist

 Rainer Groll, deutscher Basketballspieler
 Theodor Groll (1857–1913), deutscher Genre-, Landschafts- und Architekturmaler
 Tina Groll (* 1980), deutsche Journalistin
 Walter Hagen-Groll (1927–2018), deutscher Chorleiter und Dirigent

Siehe auch:

 Kroll
 Croll
 Krol
 Gröll